Bassel est un prénom, notamment porté par :
 Bassel Fleihan (10 septembre 1963 – 18 avril 2005), homme politique libanais.
 Bassel el-Assad (23 mars 1962 - 21 janvier 1994), fils ainé de l'ancien président syrien, Hafez el-Assad.
 Bassel Khartabil (22 mai 1981 - octobre 2015), développeur open-source et prisonnier politique palestinien syrien.

Prénom masculin